Détail, élément secondaire
 Commerce de détail
 Affaire du « détail », affaire politique impliquant Jean-Marie Le Pen

Voir aussi
 Detail,  magazine international spécialisé relatif à l’architecture